Japán
Mori, település Japánban, Hokkaidó prefektúrában
Mori, település Japánban, Sizuoka prefektúrában

 Olaszország
Mori, település Olaszországban